La contenance peut faire référence à : 
 la superficie d'une bande de terrain.
 le volume d'un solide creux ; 
 le comportement.